Marian Fuks (1884–1935) – polski fotograf i filmowiec
 Marian Fuks (1914–2022) – polski historyk